Dubljany mohou být:

 Dubljany (město) – město v Lvovském rajónu Lvovské oblasti na Ukrajině
 Dubljany (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Sambirském rajónu Lvovské oblasti na Ukrajině